Leesville kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Leesville (Louisiana)
Leesville (Ohio)
Batesburg-Leesville